Dorella - variante del nome proprio Dora
Dorella - Camelina sativa, pianta appartenente alla famiglia Brassicaceae